Az 1996-os Logical Progression LTJ Bukem dupla nagylemeze. Az album szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben.

Az album dalai 

1996 nagylemezei